Bouché steht für:
 Bouché (Gärtnerfamilie), Gärtnerfamilie hugenottischer Herkunft

Bouché ist der Familienname folgender Personen:
 Arnulf de Bouché (1872–1945), deutscher Maler
 Auguste Bouché-Leclercq (1842–1923), französischer Althistoriker
 Carl David Bouché (1809–1881), deutscher Botaniker, Gartenbaulehrer und Gewächshauskonstrukteur
 David Bouché (um 1669–1727), deutscher Blumenzüchter und Baumschuler
 Donatien Bouché (1882–1965), französischer Segler
 Friedrich Bouché (1850–1933), deutscher Gartendirektor
 Jean David Bouché (1747–1819), deutscher Gärtner
 Johann Peter Paul Bouché (1759–1846), deutscher Gartengestalter und Politiker
 Julius Bouché (1846–1922), deutscher Gärtner, Gartengestalter und Gewächshaustechniker
 Karl de Bouché (1845–1920), deutscher Glasmaler
 Peter Carl Bouché (1783–1856), deutscher Gärtner und Botaniker
 Peter Friedrich Bouché (1785–1856), deutscher Kunst- und Handelsgärtner und Insektenkundler
 Pierre Bouché (1703–1784), deutscher Obst- und Gemüsebauer
 Valentin Bouché († 1541), französischer Glasmaler, siehe Valentin Bousch

Siehe auch:
 La Bouche, Eurodance-Duo
 Denise la Bouche (* 1981), deutsche Pornodarstellerin